Jablane je ime več naselij:
 Zgornje Jablane
 Spodnje Jablane